Tratado de Paris (1229) — pôs fim à cruzada albigense
 Tratado de Paris (1259) — entre Inglaterra e França
 Tratado de Paris (1303) — entre França e Inglaterra
 Tratado de Paris (1323)
 Tratado de Paris (1355) — troca de terras entre a França e a Saboia
 Tratado de Paris (1515) — casamento entre Carlos I de Espanha e Renata de França
 Tratado de Paris (1623) — entre França, Saboia e Veneza contra forças espanholas em Valtellina
 Tratado de Paris (1657) — entre Inglaterra e França (Luís XIV), para atacar espanhóis em Flandres
 Tratado de Paris (1761) — terceiro pacto da família Bourbon entre França e Espanha
 Tratado de Paris (1763) — pôs fim à Guerra dos Sete Anos
 Tratado de Paris (1783) — pôs termo à Guerra da independência americana
 Paz de Paris (1783)
 Tratado de Paris (1784) — pôs fim à Quarta Guerra Anglo-Neerlandesa
 Tratado de Paris (1796) — pôs fim à Guerra entre a França e o Reino da Sardenha
 Tratado de Paris (1802) — estabeleceu a secularização do Principado Episcopal de Trento   
 Tratado de Paris (fevereiro de 1806) — entre a França e a Prússia
 Tratado de Paris (maio de 1806) — entre a França e a República Batávia, criando o Reino da Holanda
 Tratado de Paris (julho de 1806) — criando a Confederação do Reno
 Tratado de Paris (1810) — selou a paz entre França e Suécia
 Tratado de Paris (1814) — paz entre França e a Sexta Coligação
 Tratado de Paris (1815) — assinado após a derrota de Napoleão em Waterloo
 Tratado de Paris (1856) — pôs fim à Guerra da Crimeia
 Tratado de Paris (1857) — pôs fim à Guerra Anglo-Persa
 Tratado de Paris (1898) — pôs fim à Guerra Hispano-Americana
 Tratado de Paris (1900) — dispôs sobre as fronteiras coloniais franco-espanholas no golfo da Guiné
 Conferência de Paz de Paris (1919)
 Tratado de Paris (1920) — uniu a Bessarábia à Romênia
 Tratado de Paris (1947) — entre os Aliados e os países vencidos na Segunda Guerra Mundial, na sequência da Conferência de Paz de Paris
 Tratado de Paris (1951) — estabeleceu a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço
 Tratado de Paris (1952) — instituiu a Comunidade Europeia de Defesa
 Acordos de Paz de Paris ou Tratado de Paris (1973) — pôs término à Guerra do Vietnã
 Acordo de Paris (2015) — sobre mudanças climáticas

Paris